NIS:
 Network Information Service — служба, разработанная Sun Microsystems.
 New Israeli Sheqel (рус. новый израильский шекель, , «шекель хадаш») — код валюты Израиля.
 Norton Internet Security — пакет безопасности компьютера разработанный компанией Symantec.
 Nippon Ichi Software — японский разработчик и издатель игр на консоли.
 Niš — город в Сербии.
 NIS%2B — служба каталогов, разработанная корпорацией Sun Microsystems для замены (NIS).
 NIS-система — Network Information System (Сетевая информационная система).
 National Intelligence Service () — главная спецслужба Республики Корея, ведущая деятельность в сфере разведки и контрразведки.

См. также 
 Нафтна индустрија Србије (Naftna Industrija Srbije, NIS) — сербская государственная нефтяная компания.
 НИС